Любовь Белякова: Белякова, Любовь Борисовна (род. 1967) — советская и российская биатлонистка.
 Белякова, Любовь Петровна (1887—1961) — советский почвовед-мелиоратор.